Бре́длі () — англійське чоловіче особове ім'я.

Відомі носії імені

А 
 Бредлі Аллен (;  1971) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.

Б 
 Бредлі Біл (;  1993) — американський професійний баскетболіст

В 
 Бредлі Віґґінз (;  1980) — британський велогонщик, багаторазовий олімпійський чемпіон.
 Бредлі Вінсент (;  1991) — мавританський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2016 року.
 Бредлі Вонг (, також відомий як Бі-Ді Вонг або Б. Д. Вонг, ;  1960) — американський актор театру, кіно та телебачення китайського походження.

Д 
 Бредлі де Ноєр (;  1997) — нідерландський футболіст, лівий захисник.
 Бредлі Джеймс (актор) (;  1983) — англійський кіноактор.
 Бредлі Джозеф (;  1965) — американський композитор, піаніст і аранжувальник.
 Бредлі Джонс (, відоміший як Бред Джонс ;  1982) — австралійський футболіст, воротар збірної Австралії та англійського «Ліверпуля».

Е 
 Бредлі Ешбі (;  1995) — новозеландський плавець, учасник Олімпійських ігор 2016.

К 
 Бредлі Карнелл (;  1977,) — південноафриканський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Бредлі Купер (;  1975) — американський актор.

М 
 Бредлі Мазіку (;  1996) — французький і конголезький футболіст, лівий захисник.
 Бредлі Маккензі (; ?) — канадський науковець, доктор музики.
 Бредлі Меннінг (;  1987) — рядовий армії США, арештований і звинувачений у витоці інформації з дипломатичним листуванням США, яка потрапила до WikiLeaks.

Р 
 Бредлі Райт-Філліпс (;  1985) — англійський футболіст, нападник.

С 
 Бредлі Сінден (;  1998) — британський тхеквондист, срібний призер Олімпійських ігор 2020.
 Бредлі Сміт (;  1990) — британський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP.
 Бредлі Стівен Перрі (;  1998)— американський актор.

Англійські імена